Южный Таиланд () — регион в Таиланде, связанный с Центральным Таиландом перешейком Кра.

География 
Южный Таиланд находится на Малайском полуострове и занимает площадь 70713 км². Самая узкая часть полуострова — перешеек Кра, по которому проходит северная граница Южного Таиланда. На западном побережье преобладают крутые берега, а в восточной части раскинулись равнины и речные долины. Самая крупная река — Тапи в провинции Сураттани, бассейн которой составляет около 8000 квадратных километров, так что бассейн реки занимает примерно 10 % площади Южного Таиланда. В регионе также протекают реки Паттани, Саибури, Краби и Транг. Самое большое озеро — Сонгкхла площадью 1040 км². Кроме этого, есть водохранилище Цзяо Лан, площадь которого 165 км². Здесь также находится национальный парк Као Сок, расположенный в провинции Сураттани.

Самая высокая точка — гора Кхао Ланг высотой 1815 метров над уровнем моря. Она находится в провинции Накхонситхаммарат. От острова Пхукет тянется цепь гор Пхукет до центра провинции. На границе с Малайзией начинается горная цепь Титивангса.

После последнего ледникового периода здесь образовались такие острова, как Пхи-Пхи и Пханг Нга Бей.

Административное деление 

Южный Таиланд включает в себя 14 провинций.

Крупные города

Транспорт 

Южный Таиланд связан с Бангкоком железной дорогой и шоссе. Общественный транспорт был налажен лишь несколько десятилетий назад.

Шоссе 
Phetkasem Road () — самая длинная дорога в Таиланде. Она проходит от Бангкока до перешейка Кра, и далее вдоль западного побережья полуострова. От провинции Транг она переходит на восточное побережье в Хатъяй, а затем заканчивается на границе с Малайзией.

Железная дорога 
Железная дорога связывает Бангкок и Хатъяй.

Аэропорты 
В регионе располагаются 5 международных и 6 внутренних аэропортов.
 Пхукет (аэропорт) (международный)
 Хатъяй (аэропорт)  (международный)
 Краби (аэропорт) (международный)
 Сураттхани (аэропорт) (международный)
 Самуи (аэропорт) (международный)
 Накхонситаммарат (аэропорт)
 Транг (аэропорт)
 Наратват (аэропорт)
 Чумпхон (аэропорт)
 Ранонг (аэропорт)
 Паттани (аэропорт)

См. также 

 Сепаратизм в Таиланде
 Конфликт в Южном Таиланде

Примечания 

Регионы Таиланда